Élise Lowy, née le , est une femme politique française, militante écologiste et membre du comité de rédaction de la revue EcoRev.

Membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts (EÉLV) entre 2011 et 2017, elle est porte-parole du parti entre  et  et secrétaire nationale adjointe en 2016. Elle a été déléguée aux relations internationales d'EÉLV jusqu'en 2017. Elle démissionne de ses fonctions au bureau exécutif en 2018, quitte EÉLV et fonde ÉCOLO, Mouvement de l'écologie politique.
Elle a été membre du bureau de la Fondation Copernic.

Biographie 
Le père d'Élise Lowy est syndicaliste et milite dans sa jeunesse dans la mouvance de Socialisme ou barbarie, avant de militer pour l'écologie politique dès le début des années 1980. Sa mère est militante associative, fondatrice de l'Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) en Basse-Normandie et est élue maire-adjointe à l'environnement de 1995 à 2002 à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Élise Lowy grandit dans la même ville, elle étudie dans des écoles à pédagogie alternative (Freinet, puis le collège-lycée expérimental).

À 17 ans, elle fonde une association, Awal Production, dont elle devient présidente, qui a pour but de promouvoir la tolérance et l'inter-culturalité. Elle anime des ateliers d'écriture et cofonde dans ce cadre le magazine politique et de cultures urbaines Fumigène, dont elle est directrice de publication pendant dix ans. 

Elle réalise des études de sociologie, se spécialise en sociologie de l'environnement et en sociologie critique du travail, qu'elle enseigne à l'université de Caen jusqu'en 2011. Elle est membre du comité de rédaction de la revue EcoRev'''.

Parallèlement à ses engagements associatifs, Elise Lowy adhère aux Verts en 1999 pendant la campagne européenne et devient secrétaire régionale adjointe des Verts Basse-Normandie puis conseillère fédérale d'Europe Écologie Les Verts (EÉLV), inscrivant son engagement dans les sensibilités classées dans l'aile gauche du mouvement.  

Lors de la création d'Europe Écologie Les Verts, elle s'engage sur une liste lors des élections régionales menée par François Dufour et devient conseillère régionale déléguée à la Coopération décentralisée. En 2015, elle est candidate aux élections régionales en Île-de-France. 

Membre du bureau exécutif d'EÉLV depuis le congrès de La Rochelle de 2011 à 2012, elle est depuis le  porte-parole d'EELV. En décembre 2013 après le congrès de Caen elle devient membre du bureau exécutif d'EELV chargée des relations avec les fondations, clubs de réflexion, revues et monde de la recherche.

Elle a publié un ouvrage collectif, Gauche, ne plus tarder'' ainsi que plusieurs tribunes appelant à un travail commun entre les écologistes et des membres des socialistes affligés, d’Ensemble !, de Nouvelle Donne, du Parti communiste français, du Parti de gauche, ou encore des féministes et acteurs du mouvement social. 

Elle est l'auteur de tribunes sur le non-cumul des mandats, la nécessité de convergences pour la transformation écologiste et sociale, la situation en Grèce.

Elle devient Secrétaire nationale adjointe d'EÉLV en .

Notes et références 

Naissance en novembre 1981
Naissance à Paris
Personnalité d'Europe Écologie Les Verts
Femme politique française